Molekulska formula -{C9H8O3}- se može odnositi na:

 O-Kumarna kiselina
 P-Kumarna kiselina
 Fenilpiruvinska kiselina
 Kafeinski aldehid